Bandeira – miasto w Brazylii, w stanie Minas Gerais
 Manuel Bandeira – brazylijski poeta 
 Moniz Bandeira – brazylijski pisarz